Мордюко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Мордюков, Павел Петрович (род. 1965) — советский и российский саксофонист, участник группы «Несчастный случай».

 Мордюкова, Нонна Викторовна (1925—2008) — советская и российская актриса.